Trefusiidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Trefusiidae i ordningen Enoplida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Trefusiida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trefusiidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Trefusiidae